Lucillianus ist der Name folgender Personen:

 Lucillianus (Heermeister), römischer Heermeister (350–363), 
 Lucillianus (comes), römischer Kommandeur mit dem Titel comes (358–363) 
 Lucillianus (Berater), römischer Berater von Kaiser Julian (ab 358)